Zkratka RPC může mít následující významy:

 Ruská pravoslavná církev
 Remote procedure call